L'ilmenorutilo è un varietà del minerale rutilo.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Varietà di minerali